Shot Full of Love () — пятый студийный альбом американского кантри-исполнителя Билли Рэя Сайруса, выпущенный 3 ноября 1998 года на лейбле Mercury Records.

Список композиций

Чарты

Альбомные

Сингловые 

Альбомы Билли Рэя Сайруса
Альбомы Mercury Records
Альбомы Mercury Nashville